George Marshall peut faire référence à :
 George Frederick Leycester Marshall (1843-1934), naturaliste britannique ;
 George Marshall (1880-1959), général américain ;
 George Marshall (1891-1975), réalisateur américain ;
 George Marshall (1877-?), athlète et joueur de tennis britannique ;
 George Marshall (1964-), écologiste britannique.